ТСВ — многозначная аббревиатура:
 ТСВ — тактическая снайперская винтовка
 ТСВ — Телевидение свободного выбора
 ТСВ — тепловая смерть Вселенной
 ТСВ — теплообменник скребковый вертикальный
 ТСВ — тощий спекающийся витринитовый
 ТСВ — тренировочная снайперская винтовка
 ТСВ-1

См. также 
  — аббревиатура латиницей